

Geografia 
Mura – affluente del fiume Drava
Mura – comune italiano della provincia di Brescia
Mura – comune spagnolo
Mura – frazione del comune italiano di Cison di Valmarino, in Veneto
Mura – gruppo etnico del Brasile

Persone 
Mura – pseudonimo della scrittrice italiana Maria Volpi Nannipieri
Andrea Mura – velista e politico italiano
Antonio Mura – pittore e incisore italiano
Candido Mura – politico italiano
Giacomo Mura – calciatore italiano
Gianni Mura – giornalista e scrittore italiano
Roberto Mura – imprenditore e politico italiano
Romina Mura – politica italiana
Silvana Mura – politica italiana

Altro 
Mura o Mura 05 – squadra di calcio slovena della città di Murska Sobota
Mura – termine nautico
Mura – termine che indica i muri di fortificazione che circondavano le città o i villaggi
Mura – nel significato di muratura